T.S.Liu kan som auktorsförkortning betyda:

 Tang Shui Liu
 Tung Shui Liu

Robotskapade auktorsförkortningar